Алан МакКрей Мурхед (, 22 июля 1910 — 29 сентября 1983) — австралийский военный корреспондент и писатель.

Биография 

Алан Мурхед родился в Мельбурне, Австралия. Обучение прошёл в , бакалавриат в Мельбурнском университете. В 1937 году перебрался в Англию, где стал известен как зарубежный корреспондент лондонской газеты Daily Express. Писатель, путешественник, биограф, эссеист, журналист — Мурхед стал одним из самых успешных англоязычных литераторов своего времени. В том же 1937 году он женился на Люси Милнер, ведущей женской колонки в той же газете.

В ходе Второй мировой войны Мурхед получил международное признание за свои репортажи и освещение военных кампаний на Среднем Востоке и Азии, Средиземноморье и северо-западной Европе. Был дважды отмечен в приказах начальства. Награждён орденом Британской империи. Как вспоминал позже австралийский критик : «Мурхед был там для битв и конференций, прошёл весь путь от Северной Африки, Италии и Нормандии до самого конца. Его увесистая но захватывающая „“ — до сих пор в печати, — и, вполне вероятно, она являет собой наилучший пример характерных достоинств Мурхеда как военного корреспондента. Он способен развить частный эпизод, дабы учесть его глобальные последствия. Его стиль освещения событий был всемирно известен и остался хорош. В боевой обстановке он был значительно лучшим репортёром, чем его друг Эрнест Хемингуэй». Биографии Монтгомери, написанной Мурхедом в 1946 году, Джеймс также даёт высокую оценку: «Мурхед смог заметить… …что Эйзенхауэр превосходил Монтгомери и по характеру и по суждениям».

В 1956 году его работа «Gallipoli» (в русском переводе «Борьба за Дарданеллы») о катастрофической военной кампании Первой мировой войны получила восторженные отзывы современников, хотя и осуждалась позднее британским историком , специализировавшемся на Галлиполийской операции, как «очень неполная и ужасно переоценённая». Тем не менее, в Англии книга Мурхеда получила 1000-фунтовую премию от The Sunday Times и золотую медаль  — став таким образом первым обладателем этой награды.

В 1966 году Мурхед, его жена, младший сын и дочь совершили семейную поездку в Австралию. Впоследствии эти визиты стали ежегодными. Там в 1969 году он закончил сценарий к телефильму к своей рукописи «», но прежде чем книга была опубликована, произошла трагедия. В декабре того же года он был доставлен в  Лондона с жалобами на головные боли, где ангиограмма ускорила развитие обширного инсульта. В ходе последующей операции, произошло повреждение головного мозга, затронувшее коммуникативные нервы. В 56 лет Мурхед, человек с исключительными способностями выражать и доносить свои мысли, утратил способность говорить, читать и писать.

Усилиями жены писателя, Люси, его творчество продолжилось: «Дарвин и „Бигль“», изданная в 1969 году, получилась богато иллюстрированной книжкой. А в 1972 году она собрала разрозненные автобиографические эссе мужа и опубликовала их под названием «».

В 1983 году, в Лондоне, Мурхед скончался. Похоронен на .

Библиография

Примечания

Литература 
 

Выпускники Мельбурнского университета
Похороненные в Лондоне
Военные журналисты